Ботвиновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ботвиновка — агрогородок в Кричевском районе Могилёвской области.

Украина 
 Ботвиновка — село в Христиновском районе Черкасской области.